Мітрідат () (в перекладі з фарсі — «дарований Мітрою») — ім'я ряду античних царів, полководців та політиків в різних державах Малої Азії.

Царі Великої Вірменії 
 Мітрідат Іберійський — правив у 35-42 і 47-51.

Царі Парфянського царства 
 Мітрідат I Філеллін — правив у 171-138 до н. е.
 Мітрідат II Великий — правив у 123-88 до н. е.
 Мітрідат III — правив у 57-55 до н. е.
 Мітрідат IV — правив у 128-147.

Царі Понтійського царства 
 Мітрідат I Ктіст — правив у 302-266 до н. е.
 Мітрідат II — правив у 250-220 до н. е.
 Мітрідат III — правив у 220-190 до н. е.
Мітрідат IV Філопатор — правив у 159-150 до н. е.
 Мітрідат V Евергет — правив у 150-121 до н. е.
 Мітрідат VI Евпатор — правив у 121-63 до н. е.

Царі Коммагени 
 Мітрідат I Каллінік — правив у 100-70 до н. е.
 Мітрідат II — правив у 40-38 до н. е.

Царі Боспору 
 Мітрідат Пергамський — правив у 47/46 до н. е.
 Мітрідат Понтійський — правив у 39-44.

Інше 
 Мітрідат — ім'я при народженні царя Держави Селевкідів Антіоха IV Епіфана.
 Мітридат — гора в центрі Керчі, на якій розташовувалося античне місто Пантікапей, назване на честь понтійського царя Мітрідата VI Євпатора.
 Мітридат — гора в центрі Феодосії.
 Мітрідат — книга Конрада Геснера 1550, і книга Йоханна Фатера та Іоганна Аделунга 1809-1817.
 «Мітрідат» — п'єса Жана Расіна.
 «Мітрідат» — книга Віталія Полупуднева.